Svjetsko prvenstvo u reliju 1977.g. bila je peta sezona FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) Svjetskog prvenstva. Broj utrka je povećan na 11. Maroko je ispao iz rasporeda, dok su uvedeni Québec i Novi Zeland.

Zbog promjena unutar tvrtke Lancia se nije uspjela pripremiti da pokuša osvojiti svoj 4 naslov zaredom. Umjesto njih, partner tvrtka Fiat, vodila je protiv Forda žestoku utrku koja je trajala gotovo čitavu sezonu.

Od 1973. do 1978., na kraju sezone proglašen je Svjetskim prvakom samo proizvođač (onaj čiji su vozači osvojili najviše bodova). 1977. uveden je sustav bodovanja za grupni i ukupni poredak. Vozač je morao biti među prvih deset kako bi osvojio bodove.
Uz prvenstvo za proizvođače, FIA je počela nagrađivati FIA kup za reli vozače, što je kasnije preraslo u natjecanje za Svjetskog prvaka u reliju.  Sve reli utrke Svjetskog prvenstva uz 10 dodatnih utrka brojani su u ukupni poredak za vozače.  1979., Kup za vozače uključen je u Svjetsko prvenstvo u reliju kao Svjetsko prvenstvo u reliju za vozače.

Prvenstvo

Utrke 

 1977